Dunca este un patronim român, care se poate referi la:

 Iuliu Dunca, general român
 Nicolae Dunca, senator român în legislatura 1990 - 1992
 Paul Dunca, deputat în Dieta de la Cluj, apoi senator în Senatul imperial de la Viena
 Rodica Dunca, gimnastă română
 Tudor Gavril Dunca, deputat român în legislatura 1996 - 2000

Vezi și 
 Dunca Expediții, companie de transport din România